Le nom Kirk a été utilisé pour désigner plusieurs cyclones tropicaux.

Atlantique Nord 
 L'ouragan Kirk (2012) est toujours resté en mer.
 La tempête tropicale Kirk (2018) était un faible système qui a traversé l'Atlantique à basse latitude et touché brièvement les Petites Antilles.

Pacifique Ouest 
 Le typhoon Kirk (1996) (T9610, 13W, Isang) toucha le sud-ouest du Japon.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme